Osoby o tym nazwisku:
 Antonina Czeżowska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Jan Adam Czeżowski – polski urzędnik
Tadeusz Czeżowski – polski filozof, logik i etyk, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Teresa Czeżowska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata